Sandmann steht für:

 Sandmann, abendländische Sagengestalt
 Unser Sandmännchen bzw. Sandmännchen, Kindersendungen mit der Sagengestalt als Titelfigur
 Sandmann (Titel), Gerichtsbeisitzer in Dänemark sowie im Herzogtum Schleswig
 Spitzname des Serienmörders Adolf Seefeld
 eine Berufsbezeichnung, handelte mit Sand für Schleif- und Reinigungsarbeiten, siehe Scheuersand

Der Sandmann ist der Titel:
 einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann, siehe Der Sandmann (Hoffmann)
 eines deutschen Fernsehfilms von Dagmar Damek nach E.T.A. Hoffmanns Erzählung, siehe Der Sandmann (1983)
 einer Verfilmung der Erzählung von E.T.A. Hoffmann unter der Regie von Eckhart Schmidt, siehe Der Sandmann (1993)
 eines deutschen Fernsehfilms von Nico Hofmann mit Götz George und Barbara Rudnik, siehe Der Sandmann (1995)
 eines deutschen Fernseh-Kurzfilms von Andreas Dahn nach E.T.A. Hoffmanns Erzählung mit Bela B. Felsenheimer, siehe Der Sandmann (2012)
 Der Sandmann, Originaltitel des Schweizer Spielfilms Ein Sommersandtraum von Peter Luisi aus dem Jahr 2011
 Ole Lukøje, Der Sandmann, Märchen von Hans Christian Andersen

Sandmännchen ist der Titel:
 eines Wiegenliedes von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, bekannter als Die Blümelein sie schlafen

Sandmann ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Sandmann (* 1967), deutsche Opern- und Schlagersängerin, Schauspielerin
 Anna Sandmann (* 1995), deutsche Zwei- und Vierspännerfahrerin
 Christoph Sandmann (* 1967), deutscher Fahrsportler und mehrfacher Weltmeister im Vierspännerfahren
 Elisabeth Sandmann (* 1960), deutsche Verlegerin
 Emil Sandmann (1842–1933), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Ernst Sandmann (* 1909), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Frank Sandmann (* 1966), deutscher Schauspieler, Moderator und Autor
 Franz Josef Sandmann (1805–1856), Elsässer Aquarellmaler
 Friedrich-Karl Sandmann (* 1948), deutscher Verleger
 Georg Sandmann (1876–1952), deutscher Industrieller
 Georg Christoph Sandmann (* 1965), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Gertrude Sandmann (1893–1981), Berliner Künstlerin
 Helmut Sandmann (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Herbert Sandmann (1928–2007), deutscher Fußballspieler
 Hermann Sandmann (1910–nach 1970), Vorstandsmitglied der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild, Begründer und Hauptschriftleiter der Jagdzeitschrift Die Pirsch
 Jan Sandmann (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Katrin Sandmann (* 1966), deutsche Fernsehjournalistin
 Lukas Sandmann (* 1993), Musicaldarsteller
 Manfred Sandmann (1906–1980), deutsch-US-amerikanischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Markus Sandmann (1764–1832), österreichischer Schriftsteller und Bibliothekar
 Thomas Sandmann (* 1964), deutscher Toningenieur

Siehe auch:
 Sandman (Begriffsklärung) 
 Enter Sandman 
 Sandtmann
 Sandeman
 Sandermann
 Santmann